Xico (Mexico), een stad in de Mexicaanse deelstaat Mexico
Xico (Veracruz), een stad in de Mexicaanse deelstaat Veracruz de Ignacio de la Llave